Lace House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lace House (Canaan, New York), NRHP-ID 85000336
 Lace House (Columbia, South Carolina), NRHP-ID 69000173